42-й километр — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги, расположенная на участке Волховстрой-1 — Кириши — Чудово. Находится на восточной окраине посёлка Тихорицы.

Пригородное сообщение 
Проходят электропоезда:
 Волховстрой-1 — Чудово-1-Московское — Волховстрой-1

Примечания

Ссылки 
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 103.

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Киришского района